

ASK 
ASK peut faire référence à :
  ;
 ASK, un fabricant français de produits sans contact (cartes à puce, ticket papier, passeports biométriques, eVisa, etc.) ;
 ASK Group, anciennement ASK Computer Systems, également appelé simplement ASK, une entreprise japonaise de développement de jeux vidéo ;
 ASK, un label de musique produisant le groupe Dungen ;
 AS Khroub, un club algérien ;
 Avenir sportif de Kasserine, un club tunisien de football fondé à Kasserine ;
 ASK, une forme modulation représentant des données numériques.

Ask 
Ask peut faire référence à :
 Ask, le premier homme dans la mythologie nordique ;
 (4894) Ask; astéroïde nommé d'après le précédent ;
 le verbe demander en anglais ;
 Ask, une chanson du groupe anglais The Smiths ;
 Ask.com, un moteur de recherche,
 Ask.fm, un réseau social de questions-réponses.

Toponyme 

 Ask, un village situé dans le comté de Hordaland en Norvège ;
 Ask, une localité de la commune de Gjerdrum en Norvège;
 Ask, une localité de la commune de Motala en Suède ;
 Ask, une localité de la commune de Svalöv en Suède.

Patronyme 

 Beatrice Ask (1956-), une femme politique suédoise ;
 Morten Ask (1980-) ,un joueur de hockey sur glace norvégien.